L'Autoroute A1 (o A1) belga parte dal confine coi Paesi Bassi, alla fine della Rijksweg 16, fino ad arrivare a Bruxelles, anche se in modo indiretto, con il Ring 0. L'autostrada è lunga 70 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A001